Повратак може да се односи на:
 Повратак (роман)
 Повратак (филм из 1966)
 Повратак (филм из 1979)
 Повратак (филм из 2003)
 Повратак (филм из 2017)
 Повратак (Повратак отписаних)